Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Narwhal :
l'USS Narwhal, renommé  en 1911, un  sous-marin en service de 1909 à 1922 ;
l', un sous-marin en service de 1930 à 1945, nommé USS V-1 de 1930 à 1931 ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque en service de 1969 à 1999.

Narwhal